«Одинокие сердца» — молодёжный американский сериал о юноше из неблагополучного района, волею судьбы оказавшемся в престижном Оранжевом округе. Действие сериала разворачивается в привилегированном обществе курорта Ньюпорт Бич в Калифорнии. Главного героя — шестнадцатилетнего юношу с криминальным прошлым — приглашает на время в свою семью государственный защитник, проживающий в округе Оранж.

Первый сезон сериала был показан на канале НТВ под названием Однажды в Калифорнии и на канале СТС под названием Одинокие сердца.

Сюжет 

Оказаться в Калифорнии — подарок судьбы для Райана Этвуда (Бенжамин Маккензи), невероятно эрудированного шестнадцатилетнего паренька из бедного квартала Чино. Но когда этот юноша с криминальным прошлым с головой окунается в жизнь привилегированного общества, он осознает, что правящая элита охраняет свою территорию так же, как хулиганы китайского квартала в его родном городе. Округ Ориндж, в котором предстоит жить Райану, — райское место на побережье, где все вокруг кажется прекрасным. Однако под внешним благополучием скрывается мир, полный лжи и предательства, в котором все ведут двойную жизнь. Но именно здесь молодому человеку предстоит сделать первые шаги во взрослую жизнь, испытать первую любовь, найти первых друзей и первых врагов, столкнуться с первыми серьёзными проблемами…

Ну а теперь, знакомьтесь с семьёй Коэнов. Мама — Кирстен (Келли Роуэн), приносящая в дом основной денежный поток, заботливая, милая и просто красивая женщина. Отец — Сенди (Питер Галахер), работающий адвокатом ради своего удовольствия, умный, рассудительный человек. Их сын — Сет (Адам Броуди), несколько закомплексованный, болтливый парень, школьный изгой, коротающий бесценные вечера своей юности за игровой приставкой. Размеренной жизни семьи Коэнов приходит конец, когда в доме появляется Райан. Мать Райана — алкоголичка, брат — вор. Сам Райан попался за пособничество в угоне автомобиля на пару с братом. Брат отправляется в тюрьму, а Райана, как несовершеннолетнего, отпускают. Вернувшись к себе домой, он встречает не радушный приём, а крики, истерики и пьяный дебош матери и отчима. Так вот и оказывается Райан в семействе Коэнов…

Но его приключения только начинаются… Вскоре Райан знакомится с симпатичной соседкой Коэнов Марисой (Миша Бартон), чья мать (Мелинда Кларк) вечно «строит» отца девушки (Тейт Донован). Райан же оказывается уникумом в плане нахождения проблем на свою голову. Начиная от постоянных драк с парнем Марисы Люком (Крис Кармак) и заканчивая поджогом дома. Что ни день — то приключения! Но Коэны не собираются избавляться от Райана. В особенности Сет, который своим первым фингалом и дракой, благодаря Райану, ознаменует новый этап своей жизни. Он начинает выходить в свет и знакомится ближе со своей тайной любовью всей сознательной жизни — Саммер Робертс (Рэйчел Билсон), лучшей подругой Марисы…

В ролях 

 Питер Галлахер в роли Сэнди Коена
 Келли Роуэн в роли Кирстен Коен
 Бенжамин Маккензи в роли Райана Этвуда
 Миша Бартон в роли Мариссы Купер
 Адам Броди в роли Сэта Коена
 Крис Кармак в роли Люка
 Тейт Донован  в роли Джимми Купер

Приглашённые звёзды 

 Рэйчел Билсон в роли Саммер Робертс

Описание эпизодов

Ссылки 

 Первый сезон на сайте IMDB.Com 
 Первый сезон на сайте Tv.Com

См. также 

Одинокие сердца
Телесезоны США 2003 года
Телесезоны США 2004 года